Aappilattoq puede referirse a dos localidades de Groenlandia:
 Aappilattoq, villa del municipio de Kujalleq.
 Aappilattoq, villa del municipio de Qaasuitsup.